Ustrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Betina Ustrowski (* 1976), ehemalige deutsche Schwimmerin
 Helmut Ustrowski (1925–?), deutscher Dreher und Volkskammerabgeordneter (FDGB)